Il campionato mondiale di snooker 2001 venne disputato dal 21 aprile al 7 maggio 2001 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Il campione in carica Mark Williams perse al secondo turno per 12-13 contro Joe Swail e divenne un altro campione del mondo a non riuscire a replicare il successo al Crucible.

Ronnie O'Sullivan vinse il suo primo titolo battendo in finale John Higgins per 18 frames a 14.

Sia Steve Davis che Jimmy White fallirono la qualificazione per il campionato 2001 per la prima volta nella loro carriera, rispettivamente dal 1979 e dal 1981. Davis perse 6–10 contro Andy Hicks a White 7–10 contro Michael Judge.

Nel campionato ci furono 53 century breaks e il break più alto del torneo fu di 140 ottenuto da Joe Swail.

Tabellone finale

Note 

2001
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2001